WTC peut désigner :
  ;
 World Triathlon Corporation, société privée qui organise le championnat du monde de la spécialité ;
 What The Cut !?, émission web humoristique française réalisée par Antoine Daniel, présente sur l'hébergeur de vidéo YouTube.

Sigle de 3 caractères